Ахметьянов — фамилия; имеет женскую форму Ахметьянова.
 Ахметьянов, Ахат Абдулхакович (1918—1976) — советский участник Великой Отечественной войны, снайпер, старший сержант.
 Ахметьянов, Рифкат Газизянович (род. 1933) — советский языковед, тюрколог, доктор филологических наук.